Belgische kampioenschappen meerkamp indoor
 Belgische kampioenschappen meerkamp (atletiek)